Lucas Feltes Engel (Novo Hamburgo, 1 de dezembro de 1981) é um tenista profissional brasileiro, atualmente atuando como treinador.

Trajetória esportiva 
Começou a jogar com sete anos de idade, na Sociedade Aliança de Novo Hamburgo. É tenista profissional desde 2002. 

Como juvenil, ganhou a Copa Gerdau de Tênis (16 e 18 anos) e o Londrina Open (18 anos). 

O gaúcho iniciou no circuito profissional disputando torneios satélites (challengers) e futures. Em 2003 conquistou seu primeiro título da Associação de Tenistas Profissionais (ATP) em Acapulco, no México, numa final contra o chileno Paul Capdeville. 

Em 2004 começou a alavancar a sua carreira com várias conquistas. Com André Ghem, conquistou sete títulos em duplas em torneios Future - em Campo Grande, Medellín, Pereira e Cáli, na Colômbia, Piracicaba, Canela e Guarulhos -, numa parceria que durou entre 2005 e 2006. 

Contudo, ultimamente suas participações têm rareado e, principalmente a partir de 2007, jogou muito pouco, apenas no Brasil, pensando seriamente em encerrar a carreira devido à falta de patrocínio.

Era irmão de Thomas Engel, três anos mais novo que ele, e que morreu aos 16 anos, em 2001, com um tiro nas costas dado por um policial militar em São Leopoldo, numa abordagem frustrada; Thomas era o número um do Rio Grande do Sul e tinha talento para se tornar um bom profissional.

Atualmente Lucas Engel é treinado na Sociedade Aliança, em Novo Hamburgo, onde trabalha com jovens de 4 a 16 anos, aalém de treinar atletas que competem no circuito estadual e brasileiro.

Triunfos 
Simples:
2003 Future de Cancún, México sobre Paul Capdeville (Chile)
2005 São Leopoldo Open
2005 Future de Canela, sobre André Ghem
2005 Future de Porto Alegre, sobre André Ghem
2006 Future do Recife, sobre Franco Ferreiro

Duplas:
2004 Future de Campo Grande com André Ghem
2004 Future de Medellín, Colômbia com André Ghem
2004 Future de Guadalajara, México com Marcelo Melo
2005 Future de Pereira, Colômbia com André Ghem
2005 Future de Piracicaba, com André Ghem
2005 Future de Canela, com André Ghem
2005 Future de Guarulhos, com André Ghem
2005 Future de Cáli, Colômbia com André Ghem

Ranking 
Melhor ranking de simples: 297° (7 de maio de 2007)
Melhor ranking de duplas: 207° (27 de fevereiro de 2006)

Ver também 
Lista de tenistas do Brasil

Referências
Lucas Engel se emociona e faz apelo por patrocínio em entrevista a Tênis News 25 de setembro 2005.
Perfil na ATP em Inglês

Naturais de Novo Hamburgo
Tenistas do Rio Grande do Sul
Treinadores do Brasil